Rodrigo Hernández puede hacer referencia a:
 Rodrigo Hernández Martínez (1991-), futbolista colombiano.
 Rodrigo Hernández Cascante (1996-), futbolista español.